Tintagel – villaggio e parrocchia civile della Cornovaglia, in Inghilterra, nel Regno Unito
 Castello di Tintagel – castello di Tintagel
 Tintagel – composizione di Arnold Bax del 1919